Northrop (Minnesota)
 Northrop Grumman Corporation, companhia aeronáutica sucessora da Northrop Corporation
 Northrop Corporation, companhia aeronáutica entre 1939 e 1994

Desambiguação